Przyklękowate, hypoksydowate (Hypoxidaceae) – rodzina roślin jednoliściennych z rzędu szparagowców (Asparagales). Klasyfikacja systematyczna należących tu roślin jest kłopotliwa, wiele z nich to rośliny apomiktyczne. Wyróżnia się tu od 6 do 9 rodzajów ze 100 lub 220 gatunkami. Występują w tropikach i strefie podzwrotnikowej, największe zróżnicowanie osiągając w południowej Afryce. Są to niewielkie lub średniej wielkości byliny cebulowe, liście odziomkowe, często są podłużnie pogięte lub złożone. Kwiaty zebrane w kwiatostan wyrastają na bezlistnym głąbiku, mają często zewnętrzne listki okwiatu zielone od zewnątrz. Zalążnia jest dolna.

Systematyka 
 Pozycja i podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jeden z kladów w rzędzie szparagowców Asparagales w obrębie jednoliściennych. Pozycję filogenetyczną rodziny w obrębie rzędu przedstawia poniższy kladogram.

 Wykaz rodzajów
 Curculigo Gaertn. – czużyca
 Empodium Salisb.
 Hypoxidia Friedmann
 Hypoxis L. – przyklęk, twardosz, twardoczek
 Molineria Colla
 Neofriedmannia Kocyan & Wiland-Szymanska 
 Pauridia Harv.
 Rhodohypoxis Nel

Przypisy